Пирамидальный  — топоним в России.

 Пирамидальный — посёлок в Николаевском районе Волгоградской области, входит в состав Совхозского сельского поселения. Код ГКГН  0014331.
 Пирамидальный — ручей, правый приток р. Гуйгукэнъев, Чукотский автономный округ,  координаты 68°28' с. ш. 165°32' в. д., код ГКГН 765341.
 Пирамидальный — мыс, выступ северо-восточного берега полуострова Буор-Хая, Якутия, 71°55' с. ш. 132°48' в. д., код ГКГН 378481.

См. также 
 Пирамидальная